Рио-Гальегос:

Рио-Гальегос — столица аргентинской провинции Санта-Круз, в Патагонии. 
Рио-Гальегос — экспедиция Симона де Альказаба в 1535 году.